König, Dame Bube ist der Titel von:

 König, Dame, Bube (Film), ein deutsch-US-amerikanischer Film von Jerzy Skolimowski aus dem Jahr 1972
 König, Dame, Bube (Roman), ein Roman von Vladimir Nabokov

Siehe auch
 Bube, Dame, König, grAS